BFP steht für:
 blau fluoreszierendes Protein, eine Variante des grün fluoreszierenden Proteins
 Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
 Beaver County Airport (IATA-Code), Flughafen von Beaver Falls (Pennsylvania), Beaver County (Pennsylvania), Pennsylvania
 Bahnhof Frankfurt (Oder) (DS100-Code)

bfp steht für:
 Beba’ (ISO-639-3-Code), eine der Graslandsprachen im Kamerun

Abkürzung